Swoge  oder Svoge () ist der Name von:

 eine bulgarische Stadt, siehe hierzu Swoge
 eine bulgarische Gemeinde, siehe hierzu Gemeinde Swoge
 eine bulgarische Schokoladenfabrik, siehe hierzu Svoge (Fabrik)
 eine bulgarische Schokoladenmarke, siehe hierzu Svoge (Schokolade)